Trois classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe Minotaur, d'après le minotaure de la mythologie grecque :
la , une classe de trois cuirassés à coque en fer lancés dans les années 1860 ;
la , une classe de trois croiseurs cuirassés qui participent à la Première Guerre mondiale ;
la , une classe de trois croiseurs légers qui participent à la Seconde Guerre mondiale.